Lubombo – ward dello Zambia
Distretto di Lubombo – distretto dell'eSwatini
Monti Lubombo, o monti Lebombo – catena montuosa dell'Africa sudorientale